Полігістор ( ; від  — «багато»,  — «дослідження, історія»):

 Полігістор — усезнайка, ерудит, енциклопедист, поліісторик; універсальна людина, знавець багатьох наук настільки добрий, що може в них робити нові відкриття.
 Александр Полігістор (Александр Мілетський ; 100-40 роки до н. е.) — давньогрецький вчений.

Полігісторами вважають Михайла Драгоманова, Михайла Ломоносова, Дмитра Чижевського.

 Видання

 «Polyhistor» — середньовічна назва праці давньоримського письменника Гая Соліна (III століття) — «» («Зібрання гідних згадки речей», ).
 «Polyhistor» (Єна, 1660) — праця німецького лікаря та природознавця Яна Йонстона.
 «Polyhistor» (Люблін, 1688) — праця німецького історика літератури .
 «Базмовал» (Базмавел; з вірменського «Полігістор»; з 1843) — журнал вірменською мовою, що випускався у Венеції Гаврилом Айвазовським.

Примітки 

Багатозначні терміни